Chudleigh steht für:

 Chudleigh (Devon), ein Ort in der englischen Grafschaft Devon (England)

Chudleigh ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Chudleigh (1720–1788), britische Adelige und Gesellschaftsdame